Aceasta este lista celor 340 de comune din departamentul  Lot din Franța.

Lot